Аро ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.

Муниципалитеты 

 Абалос
 Ангусиана
 Бриньяс
 Брионес
 Касаларрейна
 Сельориго
 Сидамон
 Сиури
 Кускуррита-де-Рио-Тирон
 Фонсеа
 Фонсалече
 Гальбаррули
 Химилео
 Аро
 Очандури
 Ольяури
 Родесно
 Сахасарра
 Сан-Асенсио
 Сан-Мильян-де-Екора
 Сан-Торкуато
 Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра
 Тирго
 Тревиана
 Вильяльба-де-Риоха
 Сарратон

Районы Риохи